Příjmení Ullmann (Ullman), Ulmann (Ulman), Ullmannová nosí více osobností:

 Doris Ulmann (1882–1934). americká fotografka
 Josef Ullmann (* 1944), český architekt a politik, poslanec ČNR a PSP za ODS
 Josef Ullmann (malíř) (1870–1922), český malíř, krajinář
 Kostja Ullmann (* 1984), německý herec
 Linn Ullmannová (* 1966), norská spisovatelka a novinářka
 Liv Ullmannová (* 1938), norská herečka a režisérka
 Miroslav Ulmann (1929–2009), český architekt, urbanista a malíř
 Norm Ullman (* 1935), kanadský lední hokejista
 Tomáš Ulman (* 1970), český lední hokejista
 Tracey Ullmanová (* 1959), britsko-americká herečka, tanečnice a scenáristka
 Vojtěch Ignác Ullmann (1822–1897), český architekt období historismu
 Viktor Ullmann (1898–1944), český hudební skladatel

Německá příjmení
Židovská příjmení